Peter Doherty
 Peter Doherty (1913–1990) északír labdarúgó
 Peter Doherty (?) brit képregényrajzoló
hasonló nevűek
 Peter C. Doherty (1940) Nobel-díjas ausztrál tudós